Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2009 – dziesiąte mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji, które odbyły się w dniach 30–31 maja 2009 roku w tajlandzkim mieście Pattaya.

Dziesięć reprezentacji walczących o mistrzostwo Azji w pierwszym dniu rywalizowało systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup o rozstawienie przed zaplanowanymi na drugi dzień ćwierćfinałami. Fazę grupową bez porażki przeszły reprezentantki Chin i Tajlandii, które następnie spotkały się w finale rozstrzygniętym na korzyść Chinek.

Pozostałe cztery drużyny walczyły natomiast między sobą również systemem kołowym o zwycięstwo w drugiej dywizji, a niepokonane okazały się reprezentantki Laosu. Zespoły te rozgrywały również spotkania dzień później.

Sześć drużyn pojawiło się na turnieju po raz pierwszy – prócz czwórki zespołów z niższej dywizji także Guam i Iran. Dla reprezentacji Indii był to dodatkowo pierwszy oficjalny międzynarodowy występ.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa 
Częściowe wyniki.

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2009 w rugby union
2009 w Tajlandii
Rugby union w Tajlandii
Sport w Pattayi